Успоредни кариери () e развитието в няколко професионални области или различен тип кариери на един трудещ се. Докато една кариера обхваща работната дейност, която може да бъде идентифицирана с конкретна работа или професия, наличието на успоредни кариери или няколко кариери е нарастваща тенденция в края на 20 век и началото на 21 век. В действителност, макар на български терминът да е възприет като успоредни кариери, тези няколко кариери могат да бъдат както едновременни (например работещият има две едновременни кариери) или последователни (когато работещият възприема нова кариера след работата си в друга професионална област). И двете може да се дължат на различни причини, както икономически, така и свързани с личните интереси и предпочитания.

Сандра Керка (2003) казва, че „изследвания в САЩ от края на 70-те показват, че между 10 и 30 процента от икономически активното население е имало поне една кариерна промяна за период от 5 години“. А в Германия от 91 работещи с умения, една трета в своето продължително кариерно развитие в първите 8 години след завършване на образование са били заети в други професии поне веднъж.

Източници 

 Kerka, Sandra	(2003). Eric Clearinghouse on Adult Career and Vocational Education. Columbus

Външни препратки 
 Multiple careers are better than one, FT
 Planning Multiple Careers to Survive the Poor Economy
 Single or Multiple Careers And The Importance of Further Education

Кариера
Кариера